La Serie A2 2007-2008 è stata la 25ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto.

L'Acicastello viene ripescato al posto del rinunciatario Vallescrivia e il Messina si ritira prima dell'inizio della stagione. I Play-off premiano Roma e RN Imperia, promossa in A1 per la prima volta nella sua storia.

Classifiche

Girone Nord

Girone Sud

Play Off

Tabellone 1

Tabellone 2

Play Out

Verdetti
 RN Imperia e AS Roma promosse in Serie A1
 Nettuno, RN Arenzano e RN Roma retrocesse in Serie B

Voci correlate
Serie A1 2008-09

Sport acquatici nel 2008
Sport acquatici nel 2009
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto